Gustine pode referir-se a:

Localidades 

 Gustine (Califórnia)
 Gustine (Texas)

Desambiguação